Шахджахан Бегум (29 липня 1838 — 16 червня 1901) була Бегум Бхопала (правителька ісламського князівства Бхопал в Центральної Індії) протягом двох періодів: 1844-60 (її мати виконувала обов'язки регента), а потім у 1868—1901 роках.

Біографія 

Шахджахан народився в Ісламнагарі, недалеко від Бхопала, і була єдиною вижившою дитиною Сікандар Бегум з Бхопала, наваба Бхопала, та її чоловіка Джахангіра Мохаммеда Хана. Вона була визнана правителькою Бхопала в 1844 році у віці шести років; її мати володіла владою регента під час її неповнолітнього. Однак в 1860 році її мати Сікандар Бегум була визнана британцями самостійною правителькою Бхопала, і Шахджахан була відсторонений від влади. Шахджахан змінила свою матір на посаді Бегума Бхопала після смерті останньої в 1868 році.

Будучи підготовленою до керівництва державою, Шахджахан поліпшила систему податкових надходжень і збільшила державні надходження, підвищила платню своїм солдатам, модернізувала озброєння армії, побудувала греблю і штучне озеро, підвищила ефективність поліції і провела перший перепис населення після того, як штат постраждав від двох епідемій (населення скоротилося до 744 000 чоловік). Щоб збалансувати дефіцит свого бюджету, вона доручила вирощувати опіум.

Їй приписують авторство кількох книг на урду. Серед них «Гаухар-і-Ікбаал», в якій описуються основні події між 1-м і 7-м роками її правління і соціально-політичні умови Бхопала в той час. Розповідь про моє життя — це англійський переклад автобіографії султанші Джахан Бегум «Гаухар-і-Ікбал». Вона була написана К. Х. Пейном, який був радником з освіти в Бегумі. Вона написала «Ахтар-і-Ікбаал», який є другою частиною «Гаухар-і-Ікбаал». У 1918 році вона написала «Іффат-уль-Муслімаат», де описує поняття пурди і хіджабу в звичаях Європи, Азії та Єгипту.

Вона зіграла важливу роль в ініціюванні будівництва однієї з найбільших мечетей в Індії, Тадж-уль-Масаджид в Бхопалі. Однак будівництво залишилося незавершеним після її смерті і пізніше було припинено; роботи були відновлені тільки в 1971 році. Вона також побудувала палац Тадж-Махал в Бхопалі. Шахджахан хотіла зробити мусульманське паломництво в Мекку, але слабке здоров'я і її боязнь корабельних аварій завадили їй коли-небудь зробити це.

Шахджахан Бегум зробила значні пожертви на будівництво мечеті у Вокінгу, графство Суррей, Велика Британія. Вона також зробила щедрий внесок у заснування мусульманського англо-східного коледжу в Алігархе, який перетворився в Мусульманський університет Алігархе. Вона також субсидувала будівництво залізниці між Хошангабадом і Бхопалом

У 1855 році Шахджахан Бегум вийшла заміж за Бакі Мухаммада Хана, дворянина середнього рангу з Бхопала, в якості його третьої дружини. Він помер в 1867 році. Чотири роки по тому Шахджахан вийшла заміж за Сіддіка Хасан-хана із Каннауджа в тодішніх Сполучених провінціях. Другий шлюб був бездітним. На додаток до смерті двох чоловіків, Шахджахан також пережила смерть двох онучат.

Останні роки Шахджахан Бегум провела на чолі досить добре керованої держави.У 1901 році вона захворіла на рак порожнини рота; незабаром після цього було опубліковано послання для жителів Бхопала з проханням пробачити, якщо Шахджахан заподіяв зло кому-небудь з її підданих, викликавши громадське горе через хворобу популярного правителя. Шахджахан в останній раз відвідала її дочка султан Джехан, з якою Шахджахан не розмовляла тринадцять років, оскільки Шахджахан звинуватила свою дочку в смерті своєї першої внучки; навіть на цій останній зустрічі Шахджахан відмовилася пробачити свою дочку. Шахджахан помер незабаром після цього, 6 червня 1901 року, і султан Джехан вступила на трон.

Пошта 
Під час її правління були випущені перші поштові марки штату Бхопал. У 1876 і 1878 роках були випущені марки в пів — і чверть Анни. На марках 1876 року є напис «HH Nawab Shahjahan Begam» у восьмикутній рамці; на марках 1878 року той же текст у круглій рамці і форма назви Бегум на урду. Останні марки з її ім'ям були випущені в 1902 році з написом: «Її Величність Наваб Султан Джахан Бегам». Державна поштова служба Бхопала випускала свої власні поштові марки до 1949 року; з другого випуску марок в 1908 році офіційні марки випускалися до 1945 року, і на них були написи «Штат Бхопал» або «Уряд Бхопала». У 1949 році були випущені останні з власних марок Бхопала.

Примітки 

Правлячі королеви
Дами ордена Індійської корони
Померли 1901
Народились 1838
Сторінки з неперевіреними перекладами